Příjmení Lukeš, Lukes nebo Lukš nese více různých osobností:
 František Lukeš (1921–1998) – český kněz, probošt, spisovatel a pedagog
 František Lukeš (1921–2003) – slovenský kameraman
 František Lukeš (* 1982) – český hokejový útočník
 Igor Lukeš (* 1950) – americký historik českého původu
 Jan Ludvík Lukes (1824–1906) – český operní pěvec a hudební pedagog
 Jan Lukeš (1912–1977) – český spisovatel a hudební skladatel
 Jan Lukeš (* 1950) – český literární a filmový kritik, televizní moderátor
 Jan Lukeš (1841–1899) – český novinář
 Jaroslav Lukeš (1912–???) – český lyžař
 Josef Lukeš (1870–1956) – český a československý politik, poslanec a senátor za agrární stranu
 Julius Lukeš (* 1963) – český biolog, ředitel Parazitologického ústavu AV ČR
 Julius Lukeš (*1990) – český lékař, výzkumník a cestovatel
 Martin Lukeš (* 1978) – český fotbalista
 Michal Lukeš (* 1975) – český historik, generální ředitel Národního muzea v Praze
 Milan Lukeš (1933–2007) – český historik, překladatel a politik
 Oldřich Lukeš (1909–1980) – český herec
 Ondřej Lukeš (* 1973) – československý a český reprezentant v cyklokrose
 Pavel Lukeš (1944–2021) – český televizní moderátor, dramaturg, scenárista a spisovatel
 Rudolf Lukes (1861–1934) – český lékař
 Rudolf Lukeš (1897–1960) – český chemik, žák Emila Votočka 
 Rudolf Lukeš (1923–1976) – český filmový architekt a ilustrátor
 Rudolf Lukeš (* 1940) – český geolog a hydrogeolog
 Zdeněk Lukeš (* 1954) – český architekt, historik architektury a publicista; vnuk politika Josefa Lukeše (viz výše)
 Zdeněk Lukeš (1943–2016) – český horolezec
 Zdeněk Lukeš (1910–1991) – český profesor správního práva

Příjmení Lukešová, Lukesová nebo Lukšová nese více různých osobností:

 Iva Lukšová (* 1971) – česká architektka a designérka
 Jana Lukešová (* 1959) – česká akademická malířka a restaturátrka
 Jaroslava Lukešová (1920–2007) – česká akademická sochařka
 Jela Lukešová (1930–2012) – slovenská herečka
 Jiřina Lukešová (1919–2010) – česká filmová střihačka
 Jitka Lukešová – česká rozhlasová hlasatelka a reportérka
 Milena Lukešová (1922–2008) – česká spisovatelka
 Šárka Lukešová (* 1956) – americká vědkyně českého původu, zakladatelka Gaia Medical Institute v Kalifornii

Příjmení Lukeš je dále přímo či nepřímo odkazováno v následujících významných lokalitách:
 Lukšův mlýn – kulturní památka v obci Peřimov v okrese Semily
 Lukšovská – přírodní památka u obce Řídelov v okrese Jihlava

Externí odkazy